Александр (Алекс) Тальяни (; родился 18 октября 1972 года в Монреале, Канада) — канадский автогонщик.
 обладатель поул-позиции в Indy 500 в 2011 году.
 лучший новичок в Indy 500 в 2009 году.

Общая информация 
Среди знакомых Алекс имеет прозвище «Таг».

Тальяни в автоспорте с 10 лет. Именно в этом возрасте, во время поездки в Италию, дед по отцовской линии познакомил его с картингом.

Среди непрофильных хобби канадец называет картинг, плавание, езду на велосипеде, бег на коньках и боулинг.

Уроженец Монреаля свободно владеет французским, итальянским и английским языками.

В 2003 году Алекс женился. Избранницу Тальяни зовут Бронте.

Спортивная карьера

Первые годы 
Пройдя многолетнюю школу картинговых соревнований, Тальяни в 1994 году дебютировал в большом автоспорте, проведя несколько гонок в национальном чемпионате Формулы-Форд. В этом первенстве монреалец провёл два сезона, прежде чем в 1996 году дебютировать в серии Toyota Atlantic. Уже дебютный сезон в этой серии показал уровень потенциальных возможностей канадца: шесть финишей в Top10 в двенадцати гонках сезона позволяют Тальяни набрать седьмую сумму очков по итогам сезона.

В 1997 году он переходит в Forsythe Racing и одерживает свои первые победы в серии, однако недостаточная стабильность по ходу сезона не позволяет ему побороться за титул и Алекс лишь третий. Канадец проведёт в этой серии ещё два года в тщетных попытках завоевать титул, пока перед сезоном-2000 Джерри Форсайт не переведёт его в подразделение команды в серии CART, на место погибшего Грега Мура.

2000—2004 
И в этой серии канадец быстро показал свою скорость и достаточную стабильность: уже в третьей гонке был завоёван поул, а по итогам сезона, заработав семь финишей в Top10, стал третьим в зачёте новичков сезона, уступив только Кенни Браку и Ориолю Сервии.

В 2001-м году Тальяни продолжает постепенно прогрессировать: результаты становятся чуть стабильнее, а несколько финишей в тройке сильнейших позволяют занять в чемпионате одиннадцатое место. В середине сентября Алекс участвует в серьёзной аварии Алессандро Занарди на German 500: именно канадец не смог увернуться от неуправляемой машины итальянского гонщика, неожиданно вылетевшей на прямую немецкой трассы после пит-стопа.

Сезон-2002 — последний год Тальяни в коллективе Джерри Форсайта. Алекс 13 раз в 19 гонках финиширует в Top10: в прежние годы этого хватило бы чтобы считать сезон успешным, однако в этом чемпионате очень сильно выступил партнёр монреальца по команде Патрик Карпантье, выигравший по ходу года две гонки и занявший по итогам сезона третье место, на значительном отдалении от Алекса. Это стало ключевым моментом в подписании контракта на следующий год: Джерри выбрал Пола Трейси, не пожелавшего вместе с Team Green уходить в Indy Racing League, а Тальяни был вынужден искать себе другое место. В итоге был подписан контракт с новичком серии — Rocketsports Racing.

Смена команды почти никак не повлияла на результаты: Тальяни несколько снизил стабильность финишей, но по итогам сезона всё равно попал в число десяти сильнейших пилотов чемпионата. Но и Форсайт не прогадал со свои выбором — одержав семь побед, Трейси более чем уверенно стал чемпионом серии.

В 2004 году канадец вернулся на уровень результатов двухлетней давности, а на Road America даже выиграл свою первую гонку в серии. По итогам года он мог даже побороться в чемпионате с Трейси и Карпентье, но три подряд непопадания в Top10 не позволили ему этого сделать.

2005—2009 
В 2005 году карьера канадца в серии делает новый поворот: Алекс покидает Rocketsports и подписывает контракт с командой Walker Racing, выступавшей под брендом Team Australia. Многолетний опыт гонок в серии позволил максимально сгладить неудобства, вызванные этим событием: десять раз в тринадцати гонках сезона канадец финиширует в Top10 и второй год подряд занимает в чемпионате седьмое место. Более того — позади него остаются и первый пилот Rocketsports Тимо Глок и второй пилот Forsythe Марио Домингес.

В 2006-м году Алекс сохраняет прежние позиции в чемпионате, однако теряет статус первого пилота команды: рядом набирает силу протеже совладельцев команды Уилл Пауэр. Австралиец опережает Тальяни на восемь баллов.

В 2007-м году канадец вновь меняет команду, возвращаясь к Полу Руссо в, теперь уже, коллектив RSPORTS. Год проходит достаточно стабильно, но десять финишей в Top10 в тринадцати гонках позволяют занять лишь десятое место в чемпионате. При этом, партнёр канадца по команде — британец Джастин Уилсон — стал вице-чемпионом серии.

В 2008-09 годах, из-за объединения Champ Car и IRL IndyCar снижается число потенциальных вакансий для канадца и тот выступает в серии лишь на ограниченном расписании, найдя за это время денег лишь на девять гонок. В них он, правда, не снижает собственного уровня и довольно стабильно финиширует в Top10 или вплотную к ней.

2010—2011 
Всё меняется в 2010-м году: совместно с несколькими соотечественниками Алекс создает в IRL IndyCar собственную команду, становясь её единственным полноценным пилотом.

Партнёры быстро подобрали неплохой коллектив для команды, а Тальяни не подвёл всех на трассе. Пяти финишей в Top10 за семнадцать гонок сезона оказалось достаточно чтобы занять тринадцатое место. В Indy 500 канадец квалифицировался пятым и финишировал в десятке сильнейших, опередив Тони Канаана из Andretti Autosport.

Однако проект прожил лишь год — в межсезонье вся материальная часть была выкуплена организацией Sam Schmidt Motorsports. Алекс, при этом, был сохранён как один из пилотов команды.

Другие серии 
Тальяни периодически пробовал себя и в различных кузовных сериях: в 2005 году, в период работы на Team Australia в серии Champ Car он попробовал себя в австралийском туринговом чемпионате V8 Supercars.

Спустя два года, как и многие его коллеги по гонкам на машинах с открытыми колёсами в Северной Америке, канадец начинает проводить ознакомительные старты в различных первенствах NASCAR, но так и не решается полностью сосредоточиться на них.

К 2007 году же относится и дебют Тальяни в первенстве спортпрототипов RSCS.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Атлантический чемпионат 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

CART / ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.* — сезон продолжается.

Результаты в Indy 500

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте IRL IndyCar
 
 

Родившиеся 18 октября
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся в Монреале
Автогонщики Канады
Картингисты
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Канады
Пилоты Grand-Am
Пилоты V8 Supercars